200 meter fri for kvinder under sommer-OL 2012 vil fandt sted den 30. juli og 31. juli i London Aquatics Centre.

Program

Resultater

Indledende heat

Semifinaler

Semifinale 1

Semifinale 2

Finale

Referencer 

200m fri kvinder
Svømning for kvinder